Роканку́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 200 км на захід від Парижа, 11 км на південь від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2019 року Роканкур, Юбер-Фолі i Тії-ла-Кампань було об'єднано в новий муніципалітет Кастін-ан-Плен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 301 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 831,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Роканкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Роканкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кальвадос